Jméno a příjmení Martin Uhlíř se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Martin Uhlíř (politik) (* 1976) – český politik
 Martin Uhlíř (novinář) (* 1967) – český novinář